Antonio Bodrero, politico, patriota e poeta italiano.
Franco Bodrero, ciclista italiano.